Eala är ett släkte av fjärilar. Eala ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tofsspinnare
Eala